Стефано Малинверни (; ) — итальянский спринтер, призёр чемпионатов Европы, победитель Кубка Европы, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1980 года в Москве.

На Олимпиаде в Москве Малинверни участвовал в беге на 400 метров и эстафете 4×400 метров. В первой дисциплине Малинверни выбыл из борьбы на стадии предварительных забегов. В эстафете сборная Италии в составе Стефано Малинверни, Роберто Тоцци, Мауро Дзулиани и Пьетро Меннеа заняла третье место с результатом 3.04,54 с, пропустив вперёд команды СССР (3.01,08) и ГДР (3.01,26).

Примечания 

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Бегуны на короткие дистанции Италии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года